Noțiunea de Grad se întâlnește în domenii diferite, având diverse semnificații:

 În matematică:
 gradul unei ecuații algebrice cu o necunoscută este exponentul cel mai mare la care apare necunoscuta, sau, în cazul unei ecuații cu mai multe necunoscute, maximul sumei exponenților necunoscutelor în termenii acesteia.
 gradul unui monom este egal cu suma exponenților nedeterminatelor care intră într-un monom (ex. monomul 3X4Y5 are gradul: 4 + 5 = 9). 
 gradul unui polinom este cel mai mare dintre gradele monoamelor care-l alcătuiesc.

 Grad de libertate
 în fizică, prin grad de libertate se înțelege fiecare dintre mărimile scalare independente, necesare pentru determinarea univocă a stării unui sistem.
 în statistică, grad de libertate reprezintă numărul comparațiilor independente între elementele unei mărimi de observație sau numărul valorilor care pot fi alese arbitrar în cadrul unei specificări.

 Un grad reprezintă o diviziune a unei scări de reperare în cadrul unui anumit Sistem de măsurări ale unor mărimi.
 Grad areometric este diviziunea pe scara unui areometru.
 Diviziunea circumferinței unui cerc. Circumferința cercului are 360 de grade ( 360° ).
 Grad centezimal, grad obținut prin împărțirea unui unghi drept în 100 de părți egale.
 Grad sexagesimal, grad obținut prin împărțirea unui unghi drept în 90 de părți egale.
 Grad termometric, diviziune a unei scări termometrice. Cele mai răspândite sunt:
 gradul Celsius ()
 Kelvinul, impropriu numit și „grad” Kelvin (K), (ambele reprezintă fracțiunea de 1 / 273,16 din diferența de temperatură dintre punctul triplu al apei standard și temperatura de zero absolut, diferența dintre scări fiind un decalaj de 273,15 K).
 gradul Fahrenheit ( °F ) - folosit mai ales în Marea Britanie și Statele Unite - reprezintă a 180-a parte a diferenței de temperatură dintre punctul de topire a gheții ( 32 °F ) și temperatura de fierbere a apei ( 212 °F ).

 Un grad reprezintă o unitate de măsură a unor mărimi în cadrul unor anumite scări de reperare.
 Grad alcoolic reprezintă proporția de alcool absolut, exprimată în procente volumetrice, conținut în soluțiile apoase de alcool (vin etc.). 
 Grad de aciditate, unitate de măsură a acidității unor produse. Un grad acetic reprezintă 1 g de acid acetic la 100 ml de soluție.
 Grad de duritate, este unitatea de măsură a conținutului de săruri care determină duritatea apelor, exprimată în cantitatea de oxid sau de carbonat de calciu conținută într-o anumită cantitate de apă. 

 În geografie:
Comuna Grad, o comună din Slovenia
Grad, Grad, sat din comuna Grad, Slovenia
Grad, Cerklje na Gorenjskem, sat din comuna Cerklje na Gorenjskem, SloveniaGradul este unitatea de măsură a latitudinilor și longitudinilor de pe suprafața terestră:
 Gradul de latitudine este arcul de elipsă meridiană cuprins între două puncte ale căror normale la suprafața elipsoidului formează cu planul ecuatorial unghiuri între care diferența este de un grad sexagesimal.
 Gradul de longitudine este unghiul diedru de un grad sexagesimal format de două plane meridiane.

 În lingvistică, gradul de comparație este o categorie gramaticală care exprimă măsura mai mare sau mai mică a calității a unui obiect sau a unei acțiuni. Gradele de comparație cunoscute în limba română sunt pozitivul, comparativul și superlativul.

 În medicină se vorbește de grad de malignitate (al unei tumori), gradul unei arsuri'' etc.

 Grad militar este o denumire generică dată pentru toate treptele ierarhiei militare.

 Gradele didactice sunt trepte progresive de calificare și încadrare a cadrelor didactice.